Les 101 départements français sont divisés en 333 arrondissements (dont 13 en outre-mer). Dans le découpage administratif au , la population moyenne d'un arrondissement en 2020 était de .
Le tableau ci-dessous liste les arrondissements, classés par département. Le nombre de communes prend en compte la création des communes nouvelles au .

Liste des arrondissements en 2023

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Arrondissement français
 Liste des préfectures de France
 Liste des sous-préfectures de France

Arrondissements